Il singolare del Paris Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras ha battuto in finale Jonas Björkman 6–3, 4–6, 6–3, 6–1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1997
ATP Tour 1997